

Persone

Cognome composto 
 Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995) – pianista italiano
 Domenico Benedetti Valentini (1946) – politico italiano

Famiglie
 Benedetti – famiglia patrizia veneziana
 Benedetti – famiglia di architetti e scultori del barocco in area tirolese
 Benedetti – famiglia di costruttori di organi a canne

Altro 
 Benedetti – cognome italiano
 Cappella Benedetti di Montevecchio – a Spoleto, dove si conserva uno dei Sacri Chiodi
 Palazzo Carli Benedetti – palazzo rinascimentale dell'Aquila
 Dieci Benedetti – compagni di Maometto, nell'islam